Chetopa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chetopa Township (Neosho County, Kansas)
 Chetopa Township (Wilson County, Kansas)